Birkenau kan syfta på:

 Birkenau – en del av koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau
 Birkenau – tyska namnet på byn Brzezinka i Lillpolens vojvodskap i södra Polen
 Birkenau, Hessen – en kommun i Tyskland